Reinhold Ewald ist der Name folgender Personen:

* Reinhold Ewald (Künstler) (1890–1974), deutscher Maler
 Reinhold Ewald (Astronaut) (* 1956), deutscher Physiker und Astronaut